Marcianus (keizer), Oost-Romeins keizer van 450 tot januari 457
Marcianus (generaal), een Romeinse generaal uit de 3e eeuw
 Marcianus (Justinus II), een Byzantijns generaal, neef van keizer Justinus II, betrokken in de oorlog tegen Perzië
Marcianus (usurpator), zoon van West-Romeinse keizer Anthemius, actief eind 5e eeuw